Truck Turner & Cie est un film de blaxploitation de 1974 de Jonathan Kaplan avec Isaac Hayes et Yaphet Kotto.
 Excite Truck est un jeu vidéo de course automobile développé par Monster Games et édité par Nintendo en 2006 sur Wii.
 Le Sea Truck, créé en 1969 par James Dyson, est un véhicule maritime pour lourdes charges.
 Liberty Truck n'était pas officiellement une marque de camion de plein droit, mais le nom adopté pour un modèle standard de camion pour l'armée des États-Unis.
 Un monster truck est un véhicule 4x4 aux roues surdimensionnées, qui sert aux spectacles où sont écrasées des voitures.
 La Pacific Truck and Trailer Limited a été créée en 1947 par trois anciens dirigeants de la Hayes Manufacturing Company.
 Le truck de skateboard est une pièce en aluminium faisant le lien entre la planche et les roues. Independent Truck Company est une compagnie de matériel de skateboard spécialisée dans la fabrication de trucks.
 Truck est une œuvre d'art d'Erwin Wurm installé à la cité internationale devant le musée d'art contemporain de Lyon.
 Un truck est un véhicule de transport en commun en Polynésie française.
 En Belgique, aux Chemins de fer vicinaux, le terme désigne des wagons spéciaux, adaptés pour le transport de wagons dotés de roues à un écartement différent (principalement pour la voie normale).